Typ 98 (auch Type 98, Typ XCVIII) steht für
 10 cm L/65 Typ 98, ein Flakgeschütztyp der japanischen Marine
 20-mm-Maschinenkanone Typ 98, ein Flakgeschütz der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Typ 98 Chi-Ho, ein mittelschwerer Panzer der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Typ 98 Ke-Ni, ein leichter Panzer der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Typ 98 Ko-Hi, ein Halbkettenfahrzeug des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 98 So-Da, ein gepanzertes Kettenfahrzeug (Munitionsträger) des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 98 320-mm-Mörser, eine Waffe des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Sprengstoff Typ 98, einer Mischung aus 70 % Trinitroanisol und 30 % HND, der als Abwurfmunition der Japanischen Marine im Zweiten Weltkrieg genutzt wurde
 Typ 98 (auch als „Typ 97 Spezial“ bezeichnet), ab 1942 eine Variante des Torpedo Typ 93 für Kleinst-U-Boote, Typ 97 mit überarbeitetem Antriebs- und Steuerungssystem
 Typ 98 Shin-Guntō, eine Version des japanischen Armeeschwertes Guntō von 1938
 Aufklärungswasserflugzeug Typ 98, die Bezeichnung der japanischen Marine für eine Version des Flugzeugs Aichi E11A
 Marineaufklärungsflugzeug Typ 98, die Bezeichnung der japanischen Marine für eine Version des Flugzeugs Mitsubishi Ki-15
 Verbindungsflugzeug Typ 98, die Bezeichnung der japanischen Armee für eine Version des Flugzeugs Tachikawa Ki-36
 Typ 98, die Bezeichnung der japanischen Luftwaffe für eine Einsatzvariante des MG 15
 Type 98, ein chinesischer Kampfpanzer von 1970
 Type 98 „Queen Bee“, eine reaktive Panzerbüchse des chinesischen Waffenherstellers Norinco von 1998
 Typ 98, eine Cabrio-Limousine mit Allradantrieb, bekannt aus dem Stammbaum des Volkswagen Typ 166 Schwimmwagen